Сертификатът е документ, удостоверяващ даден значим факт.

Сертификатът може да се отнася до:
 сертификация – процедура за потвърждаване на съответствието, посредством която независима от производителя и потребителя организация удостоверява в писмена форма (чрез сертификат за съответствие), че продукцията съответства на определените изисквания.
 компютърни сертификати (цифров сертификат, SSL сертификат и др.)
 образователни сертификати (образователна степен, правото за упражняване на лекарска професия, успешно преминаване на тест, сертификат за участие в конференция, и др.)
 подаръчен ваучер
 социален статус (акт за раждане, брачно свидетелство, бракоразводно, смъртен акт, и др.)
 сертификат за автентичност
 сертификат на музикалната звукозаписна индустрия
 и др.

Сертификатите за съответствие се издават от органи по сертификация – независими организации, извършващи т.нар. оценка от „трета страна“. Сертификатите се изготвят спорeд резултатите от оценката на обектите на сертификацията (продукция, услуги, системи) за съответствие на определените критерии (стандарти, норми, правила, договорни изисквания и т.н.), и то в случай, че оценката потвърждава съответствието на обекта с критериите. Най-големи и разпознаваеми органи по сертификация в света (повечето имат над 100-годишна история) са тези от т.нар. „голяма седморка“: TÜV (Австрия и Германия), BSI (Великобритания), BVC (Франция), DNV (Норвегия), SGS (Швейцария), ABS (САЩ), LRQA (Великобритания).